Alymow ist der Familienname folgender Personen:

Sergei Jakowlewitsch Alymow (1892–1948), ukrainisch-sowjetischer Schriftsteller und Lyriker
Wassili Kondratjewitsch Alymow (1883–1938), sowjetischer Ethnograph